A Cseberből vederbe a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 5. része, melyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint előbb-utóbb Mézgáékért megy néhány csónak a zátonyszigetre, s a saját szigetükre viszik őket. Márist viszont csak később szállítja egy mentőhelikopter a szigetre. Itt hamar megismerkedik a sziget elnökkirályával, aki hallván, hogy Máris doktor, kinevezi őt a saját kórháza orvosává. Máris ezután jobbnál jobb tanácsokat ad a királynak, többek között azt is, hogy a Mézga családot süssék meg és tálalják fel turistacsemegének. Emiatt a családtagokat fel akarják hizlalni, ezért másnap reggel bőséges reggelit szolgálnak fel nekik, ők azonban azt hiszik, hogy isteneknek tartják őket, ám később, amikor találkoznak Márissal, ő elmondja nekik, hogy erről szó sincs, őket csak meg fogják enni. Végül azonban Máris kitalál egy megoldást, amivel meglóghatnak a szigetről. Az egyik istenszobrot oda akarják adni egy befutott amerikai jachtnak, amely így felvenné és sok pénzzel ellátná őket. 

Időközben viszont a szigetlakók elfogják és börtönbe vetik őket. Innen a jacht egyik milliomosa kiszabadítja őket, és Maffiáért(a macska) cserébe felajánlja, hogy elviszi őket Floridába. Maffia viszont eltűnik a milliomos lányával, Bettyvel együtt, az emberrablók pedig 2 millió dollár váltságdíjat követelnek. Géza, Paula, Aladár, Kriszta és Máris elindulnak megkeresni a macskát, az igazi maffia viszont magára veszi, így elrabolja, és túszul ejti őket.

Cselekmény 

A rész elején Mézgáék a zátonyszigeten vannak, ahol tikkasztó a meleg. Egyszercsak csónakokat látnak a távolban, melyek elviszik őket, Máris viszont a zátonyszigeten marad. Hamarosan azonban ő is megmenekül: egy helikopterben száll le ugyanarra a szigetre, amelyikre Mézgáékat is vitték. Az új szigeten Máris találkozik az elnökkirállyal, aki kinevezi őt a saját doktorának, mivel kórháza van, de orvos nincs benne. Máris ezt követően kiváló javaslatokkal látja el az elnököt, többek között azzal is, hogy minden látogatót oltsanak be injekcióval, vagy ha nem vállalkoznak erre, akkor kérjenek tőlük dupla díjat. Emellett azt is javasolja a királynak, hogy Mézgáékból csináljanak idegenforgalmi attrakciót: süssék meg és körítéssel feltálalva szolgálják fel őket a szigetre érkező turistáknak. Ezért a párt és a gyerekeket fel szeretnék hizlalni, így másnap bőséges reggelit áldoznak nekik, ők viszont az hiszik, hogy isteneknek hiszik őket, de mikor találkoznak Márissal, ő elárulja nekik, hogy egyáltalán nem így van, őket csupán el akarják fogyasztani. Végül Máris kieszel egy megoldást, amivel elmenekülhetnek a szigetről. Az egyik istenszobrot oda szeretnék adni egy beérkezett jachtnak. Közben azonban a fellázadó bennszülöttek elkapják őket, és börtönbe csukják őket. Innen kimenti őket a jacht egyik milliomosa, és Maffiáért cserébe elviszi őket Amerikába. Dél-Amerikában a maffia elrabolja a milliomos lányát, Bettsy-t Maffiával együtt, az emberrablók pedig kétmillió dollár váltságdíjat követelnek. A család és Máris így keresik a macskát, ám az igazi maffia félreértésből túszul ejti őket.

Alkotók 
 Rendezte: Baksa Edit, Nepp József, Tóth Sarolta
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Cselle László, Henrik Irén, Losonczy Árpád
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Baksa Edit, Tóth Sarolta
 Háttér: Csík Márta
 Rajzolták: Kiss Ilona, Kuzma Gabriella, Paulovics András, Schibik József
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Sir King President kapitány: Farkas Antal
 Gazdag hajós: Surányi Imre
 Gazdag hajós felesége: Géczy Dorottya
 Betty, a gazdag hajós lánya: Kökényessy Ági
 Besúgó bennszülöttek: ?
 Helikopter pilóta: ?

Források 

Mézga család (3. évad)